Jméno a příjmení Václav Beneš má více nositelů:

 Václav Beneš (1865–1919) – český pedagog, publicista, osvětový pracovník a politický činitel
 Václav Edvard Beneš (* 1931) – česko-americký matematik
 Václav Beneš († 1868) – český luterský duchovní
 Václav Ladislav Beneš (1910–1979) – český právník, politolog a americký vysokoškolský pedagog
 Václav Beneš Šumavský (1850–1934) – český spisovatel a publicista
 Václav Beneš Třebízský (1849–1884) – český spisovatel a duchovní